Engerling bezeichnet

 Engerling, eine Käferlarve
 Engerling (Band), eine deutschsprachige Rockband
 regional Erdnussflips
 Engerling (Baiern), Ortsteil der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern

Siehe auch: